Zaorejas kan syfta på:

Spanien 

 Zaorejas (kommun), Kastilien-La Mancha, Provincia de Guadalajara, 
 Zaorejas (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Provincia de Guadalajara,